Resultats del Gran Premi dels Països Baixos de Fórmula 1 de la temporada 1984, disputat al Circuit de Zandvoort, el 26 d'agost del 1984.

Resultats

Altres 
 Pole: Alain Prost 1' 13. 567

 Volta ràpida: René Arnoux 1' 19. 465 (a la volta 64)

Referències 
 

Holanda
1984